María Ana puede hacer referencia a:

 María Ana de Austria (1610-1665)
 María Ana de Austria (1683-1754)
 María Ana de Austria (1738-1789)
 María Ana de Austria y Austria-Estiria
 María Ana de Braganza 
 María Ana de Baviera
 María Ana de Baviera (1551-1608)
 María Ana de Baviera (1805-1877) 
 María Ana Cristina de Baviera
 María Ana de Borbón
 María Ana de Sajonia

Nombres femeninos